

Населені пункти та їхні частини

 Якубувка — село в гміні Новодвур Рицького повіту Люблінського воєводства
 Якубувка — село в гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Якубувка — частина села Соколя в гміні Клочев Рицького повіту Люблінського воєводства
 Якубувка — частина села Шпиколоси (Шпіколоси) в гміні Грубешів Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Якубувка — частина села Подлопень у гміні Тимбарк Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Якубувка — частина села Сянно в гміні Брохув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Якубувка — колонія в гміні Кшивда Луківського повіту Люблінського воєводства
 Якубувка — осада в гміні Висьмежице Білобжезького повіту Мазовецького воєводства

Примітки